Rotrude, Crotude, Chrotrude, Chrodtrudis ou Ruadtrud (c. 690 † 724) est la première épouse de Charles Martel (v. 690 † 741), maire des palais d'Austrasie et de Neustrie. Elle est la mère de Pépin le Bref, roi des Francs, et la grand-mère de Charlemagne.

Biographie

Origine familiale 
La seule information sûre dont on dispose au sujet de l'origine familiale de Rotrude est l'indication selon laquelle Guy, ou Wido, abbé laïc de Fontenelle assassiné en 743, était un propinquus de Charles Martel. Ce terme de parenté, assez vague, désigne une parenté proche par les femmes : un beau-frère, un cousin par les femmes ou un cousin par alliance. Ce Guy est identique au comte Guy, mentionné en 715 comme frère de Milon, évêque de Trèves, et fils de , évêque de Trèves. Ce dernier est connu comme l'ancêtre des Lambertides-Widonides, dont les prénoms montrent une parenté ancienne avec les premiers Robertiens. Du reste, le prénom même de Rotrude (Hrod-trudis) atteste une appartenance à la famille des Robert (Hrod-berth).

Ici s'arrêtent les certitudes. En 1989, Christian Settipani se fait l'écho des hypothèses d'Anton Halbedel, émises en 1915 et reprises par Jean Depoin, Maurice Chaume et Szabolcs de Vajay : selon eux, propinquus aurait le sens de « beau-frère », de sorte que Guy de Fontenelle serait le frère de Rotrude. Il en résulte la généalogie suivante :

Dans son « Addenda aux Ancêtres de Charlemagne », il revient sur cette thèse et se rapproche de celle du professeur d'histoire médiévale Richard Gerberding, qui considère que rien n'oblige vraiment le rattachement de Rotrude aux Lambertides, et qu'elle se rattache peut-être directement aux Robertiens. Il signale que Charles Martel a eu trois épouses et que Guy est peut-être parent d'une des deux autres. Il conteste également l'analyse de Herbert E. Lemmel qui avait proposé la parenté entre les Lambertides et les Robertiens au travers des Agilolfinges. Cela donne le stemma suivant :

Enfin, dans son Addenda aux Addenda paru en 2000, Christian Settipani revoit complètement la généalogie des Robertiens et propose un nouveau stemma :

On voit par ce dernier stemma que Guy de Fontenelle est propinquus de Charles Martel, mais par Chrotais, la troisième épouse de Charles Martel. Rotrude, elle, est rattachée directement aux Robertiens, comme d'ailleurs Rothilde, et rapprochée de la mère de Saint Chrodegang, qui porte le même prénom qu'une fille de Rotrude. Le lien entre les Robertiens et les Lambertides-Widonides ne se fait plus par Willigarde, mais par Chrolanda ou Rolande, mariée à un fils de saint Liévin.

Époux 
Aucun document contemporain ne la nomme comme épouse de Charles Martel. En 724, les Annales mosellani mentionnent le décès d'une Ruadtrud. Que le décès d'une femme soit mentionné à cette époque ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que cette femme est l'épouse d'un roi mérovingien ou d'un des principaux princes du royaume. Plusieurs faits parlent en faveur de l'hypothèse selon laquelle cette Ruadtrud est la femme de Charles Martel. Tout d'abord, ce dernier se remarie peu après, en 725, avec la bavaroise Swanahilde, ensuite, le prénom de Rotrude apparait régulièrement dans la descendance de Charles Martel. Enfin une litanie du Liber confraternitatum augiensis donne une liste de huit noms masculins, qui correspondent aux huit premiers souverains carolingiens () suivie de neuf prénoms féminins (). La présence de Bernard († 817) et d'Ermengearde († 818) et l'absence de  d'Aquitaine († 838) et de Louis le Pieux († 840) permettent de dater l'élaboration de liste entre 818 et 838. Ruadtrud figure dans les trois premiers noms, dont on sait que le troisième est une épouse de Charles Martel.

Enfants 
De son mariage c. 705 avec Charles Martel, Rotrude a donné naissance à :
 Carloman (705/710 † ), maire du palais d'Austrasie de 741 à 747, avant de se retirer au monastère du Mont-Cassin ;
 Pépin le Bref (v.715 † 768), maire des palais de Bourgogne, de Neustrie (en 741) et d'Austrasie (en 747), roi des Francs de 751 à 768 ;
 Hiltrude († 754), mariée en 741 à Odilon, duc de Bavière ;
 probablement Landrade ;
 probablement Alda, mariée à Théodoric, comte d'Autun, et mère de Guillaume de Gellone.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Robertiens

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Carolingien
Robertiens
Personnalité féminine du VIIIe siècle
Décès en 724
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque